Garbarino puede hacer referencia a:

Personas
 Primavera Garbarino, contadora pública y licenciada uruguaya en administración, y que fue Ministra interina de Industria, Energía y Minería del Uruguay.

Empresas
 Garbarino, compañía dedicada a la comercialización de artículos para el hogar, electrónica e informática, con sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) y con muchas filiales.